Джозеф Лео Дуб (; 27 февраля 1910, Цинциннати, Огайо — 7 июня 2004, Эрбана, Иллинойс) — американский математик. Профессор Иллинойсского университета, член НАН США (1957) и иностранный член Французской АН (1975). Удостоен Национальной научной медали (1979), лауреат премии Лероя П. Стила (1984).

Родился в Цинциннати в еврейской семье из Тргови-Штепанова. В детстве увлёкся радиолюбительством. В 1926 году поступил в Гарвард на физика, однако затем перевёлся на математика и в 1930 году окончил университет. В 1931 году получил магистерскую степень и в том же году женился, с супругой они заведут троих детей. В 1932 году с тезисами «Boundary Values of Analytic Functions» получил докторскую степень.

С 1935 года ассоциированный профессор, с 1945 года профессор Иллинойсского университета, с перерывом на работу в Вашингтоне для нужд ВМС в 1942—1945 годах. С 1978 года в отставке. Был удостоен почётной докторской степени от Иллинойсского университета в 1981 году.
Подписал «Предупреждение человечеству» (1992).

В 1950 году президент , в 1963—1964 годах — Американского математического общества.
Член Американской академии искусств и наук (1965).

Примечания

Литература 
 

Выпускники Филдстонской школы
Математические аналитики
Вероятностники
Математики по алфавиту
Математики XX века
Математики США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Французской академии наук
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Профессора Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора университетов США
Президенты Американского математического общества
Президенты Института математической статистики